Männchen bezeichnet:

 Männchen, das männliche Tier
 Männchen (Kunstflug), Kunstflugfigur
 eine Körperhaltung von Säugern (oft Hunden), bei der die Vorderbeine angehoben werden und das Tier sitzt oder auf den Hinterbeinen balanciert

Männchen oder Maennchen ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Maennchen (1860–1920), deutscher Maler
 Albert Maennchen (1873–1935), deutscher Maler
 Horst Männchen (1935–2008), Generalmajor des Ministeriums für Staatssicherheit
 Julia Männchen (1939–2018), deutsche Theologin
 Philipp Maennchen (1869–1945), deutscher Mathematiker 

Siehe auch:
 Mannchen
 Mänchen
 Männlein